Döden på Nilen kan syfta på:

 Döden på Nilen – en roman av Agatha Christies
 Döden på Nilen (film, 1978) – en brittisk film från 1978 i regi av John Guillermin
 Döden på Nilen (2004) – avsnitt ur  TV-serien Poirot  
 Döden på Nilen (film, 2022) – en amerikansk-brittisk film från 2022 i regi av Kenneth Branagh